Eugène Bonamy de Villemereuil, né le  à Troyes (Aube), est un homme politique français.

Biographie 
Fils de Laurent Bonamy de VillemereuiI, né en  1774, premier écuyer du roi Jérôme Bonaparte en 1807 et capitaine d'artillerie, décédé lors de la Campagne de Russie en 1812 à l’âge de 38 ans, et d'Élisabeth Bonnemain (1775-1842).

Il a un frère Frédéric, le général Bonamy de VillemereuiI, général  de brigade  (1806-1878).

À sa sortie de l'École polytechnique, il reprend l'exploitation familiale et devient un membre très actif de la Société d'agriculture du département. A ce titre, il est fait officier de la Légion d'honneur de la main même de Napoléon III à Troyes, le .

Il est membre de la Société académique d'agriculture, des sciences, arts et belles-lettres du département de l'Aube.

Maire de Villemereuil, il est nommé au Conseil d'arrondissement de Troyes, à la chute de la Restauration.

Il se présente en 1845 au Conseil général dans le canton de Bouilly et son mandat est régulièrement renouvelé jusqu'en 1877, où il est battu par le républicain Jorry : c'est la crise du « 16 mai » .

Conservateur, Villemereuil ne faisait pas mystère de son dévouement à la famille impériale ce qui ne l’empêcha pas d’être élu président du Conseil au début de la Deuxième, puis de la Troisième République. Napoléon III lui donne la présidence du Conseil en 1864, 1863 et 1866. Après la chute de l'Empire, il devient  le chef des bonapartistes du département.

Il meurt le .

Notes et références 

Président du conseil général de l'Aube
Naissance à Troyes
Naissance en décembre 1800
Conseiller d'arrondissement